Кубок Кіпру з футболу 2015–2016 — 74-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул здобув Аполлон.

Команди-учасниці 
 Клуби Дивізіону А
 АЕК
 Анортосіс
 Неа Саламіна
 АЕЛ
 Аполлон
 Аріс
 АПОЕЛ
 Омонія
 Еносіс Неон (Пареккліша)
 Айя Напа
 Ерміс
 Пафос
 Докса
 Етнікос
 Клуби Другого дивізіону
 АЕЗ Закакіу
 Анагеннісі
 АСІЛ
 Дігеніс 
 Елпіда
 ЕНАД
 Еносіс
 Карміотісса Полемідіон
 Нікос та Сократіс Еріміс
 Олімпіакос
 Омонія (Арадіппоу)
 Отеллос
 ТНОЇ
 ПАЕЕК

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 2015

|}
 Матч був зупинений на 68 хвилині і був дограний 4 листопада 2015 року.

Другий раунд 
З другого раунду стартують: АПОЕЛ, АЕЛ, АЕК та Пафос. Перші матчі відбулися 6, 13 і 20 січня, а матчі-відповіді 13, 20, 26 і 27 січня 2016 року.

|}

Чвертьфінали 
Перші матчі відбулись 3 і 10 лютого, а матчі-відповіді 17 і 24 лютого 2016 року.

|}

Півфінали 
Перші матчі відбулись 6 квітня, а матчі-відповіді 20 квітня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Федерація футболу Кіпру  
 Кубок Кіпру на soccerway 

2015–2016
Кіпр
Кіпр